Миле Пани је био југословенски и босанскохерцеговачки филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.е_
|-
| 1948. || Живот је наш || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е
|-
| 1951. || Мајор Баук || /
|-
| 1954. || Стојан Мутикаша || /
|-
| 1955. || Ханка || /
|-
| 1957. || Вратићу се || /
|-
| 1959. || Врата остају отворена || /
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски глумци
Босанскохерцеговачки глумци